Charmasson ist der Familienname folgender Personen:

Guy Charmasson (* 1947), französischer Schriftsteller
Marie-Claude Charmasson, französische Journalistin und Autorennfahrerin
Rémi Charmasson (* 1961), französischer Jazzmusiker